Plaats in Indonesië
 Lugu (Simeulue Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Simeulue in de provincie Atjeh
 Lugu (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java